За облаками:

Фильмы 
 «За облаками» () — итальянский фильм 1995 года, режиссёр Микеланжело Антониони.
 «За облаками» () — полнометражное аниме 2004 года, режиссёр Макото Синкай.
 «За облаками» () — португальский фильм 2007 года, режиссёр Жоржи Кейрога.
 «За облаками» () — канадский короткометражный мультипликационный фильм 2013 года, режиссёр Денвер Джексон.
 «За облаками» () — бельгийский фильм 2016 года, режиссёр Сесилия Верхейден.
 «За облаками» () — индийский фильм 2018 года, режиссёр Маджид Маджиди.

Другое 
 «За облаками» — курганская радиостанция.